Herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2004 spelades mellan 11 och 28 augusti. Matcherna började spelas två dagar före OS-invigningen. För herrarna fick endast U-23-lag delta, det vill säga spelarna fick vara max 23 år gamla. Lagen tilläts dock ha tre äldre spelare i truppen. Kvalificeringen var ett antal juniormästerskap för världsdelar, till exempel U21-EM år 2003, där 4 platser tilldelas de 4 bästa lagen. 16 lag deltog totalt.

Medaljörer

Kvalificering
Följande sexton lag kvalificerade sig till OS 2004.

Domare

 Afrika
  Essam Abd El Fatah
  Divine Evehe

Asien
  Subkhiddin Mohd Salleh

Nord- och Centralamerika
  Benito Archundia
  Carlos Batres

Sydamerika
  Horacio Elizondo
  Jorge Larrionda
  Carlos Torres

Europa
  Massimo De Santis
  ClAUS Bo Larsen
  Éric Poulat
  Kyros Vassaras

 Oceanien
  Charles Ariiotima

Seeding

Resultat

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Målskyttar

8 mål
  Carlos Tévez
5 mål
  José Cardozo
4 mål
  Alberto Gilardino
  Tenema N'Diaye
  Fredy Bareiro
3 mål
  John Aloisi
2 mål
  César Delgado
  Ahmad Elrich
  Stephen Appiah
  Giannis Taralidis
  Emad Mohammed
  Hawar Mulla Mohammed
  Salih Sadir
  Yoshito Ōkubo
  Shinji Ono
  Omar Bravo
  Bouabid Bouden
  Cho Jae-Jin
  Lee Chun-Soo
  Ali Zitouni

1 mål
  Andrés D'Alessandro
  Gabriel Heinze
  Kily González
  Lucho González
  Mariano González
  Mauro Rosales
  Javier Saviola
  Tim Cahill
  Pablo Brenes
  Álvaro Saborío
  José Villalobos
  Emmanuel Pappoe
  William Tiero
  Dimitrios Papadopoulos
  Ieroklis Stoltidis
  Razzaq Farhan
  Mahdi Karim
  Younis Mahmoud
  Cesare Bovo
  Daniele De Rossi
  Giampiero Pinzi
  Yuki Abe
  Daiki Takamatsu

1 mål (forts.)
  Mamadi Berthe
  Rafael Márquez
  Salaheddine Aqqal
  Carlos Gamarra
  Pablo Giménez
  Aureliano Torres
  Hugo Almeida
  José Bosingwa
  Ricardo Costa
  Jorge Ribeiro
  Cristiano Ronaldo
  Miloš Krasić
  Srđan Radonjić
  Simon Vukčević
  Kim Dong-Jin
  Kim Jung-Woo
  Clayton
  Mohamed Jedidi
Självmål
  Loukas Vyntra (spelade mot Sydkorea)
  Adama Tamboura (spelade mot Sydkorea)
  Haidar Jabar (spelade mot Portugal)
  Fernando Meira (spelade mot Costa Rica)

Referenser

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2004